|-
| 189701 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189702 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189703 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189704 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189705 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189706 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189707 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189708 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189709 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189710 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189711 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189712 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189713 - ||  || 11 octombrie 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 189714 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189715 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189716 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189717 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189718 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189719 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189720 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189721 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189722 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189723 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189724 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189725 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189726 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189727 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189728 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189729 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189730 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189731 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189732 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189733 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189734 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189735 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189736 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189737 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189738 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189739 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189740 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189741 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189742 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189743 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189744 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189745 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189746 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189747 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189748 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189749 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189750 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189751 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189752 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189753 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189754 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189755 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189756 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189757 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189758 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189759 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189760 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189761 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189762 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189763 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189764 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189765 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189766 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189767 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189768 - ||  || 6 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 189769 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189770 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189771 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189772 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189773 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189774 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189775 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189776 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189777 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189778 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189779 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189780 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189781 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189782 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189783 - ||  || 12 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189784 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189785 - ||  || 21 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189786 - ||  || 22 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189787 - ||  || 9 martie 2002 ||  || 
|-
| 189788 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189789 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189790 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189791 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189792 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189793 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189794 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189795 - ||  || 5 martie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 189796 - ||  || 7 aprilie 2002 || Mount Hopkins || T. B. Spahr
|-
| 189797 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189798 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189799 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189800 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-